Laurent Suaudeau (Cholet, 14 de setembro de 1957), é um chef francês radicado no Brasil.

Nascido no vale do Loire, começou aos 14 anos e meio de idade. Trabalhou com diversos grandes chefs até conseguir uma vaga no concorrido restaurante de Paul Bocuse. Em 1980 Bocuse lhe ofereceu a oportunidade de trabalhar como chef assistente no Le Saint Honoré, restaurante do Hotel Méridien do Rio de Janeiro. Ficou desanimado com a qualidade do pessoal de cozinha mas maravilhou-se com os ingredientes típicos do país como o cupuaçu, manga, tucupi entre outros, que o levaram a continuar o trabalho. Em apenas um ano Laurent já era o chef de cozinha do restaurante.

Em 1986 abriu o seu restaurante no Rio de Janeiro, o "Laurent", que imediatamente foi considerado o melhor restaurante do Rio e também o melhor do Brasil pelo Guia Quatro Rodas. Transferiu-se para São Paulo em 1991 e, em 2000, passou a se dedicar exclusivamente à sua "Escola das Artes Culinárias Laurent". Reabriu o restaurante Laurent em São Paulo que funcionou entre maio de 2003 e dezembro de 2004 e que rapidamente tornou-se referência na cidade.

Em novembro de 2012, abriu o restaurante ModeVie Par Laurent em Gramado-RS, com uma proposta inovadora para a cidade, uma das cozinhas mais bem equipadas do Rio Grande do Sul e um estilo próprio da " Cuisine du terroir" , com pratos únicos e um forte traço francês.

Laurent adotou o Brasil, casando com a piauiense Sissi, com quem tem dois filhos, Janaína e Gregory.

Prêmios 
 Revista Gula (Chef do Ano de 2003 e Melhor Restaurante Frances de São Paulo de 2003 e 2004)
 Revista Veja São Paulo (Chef do Ano de 2003, , Melhor sobremesa de São Paulo de 2003 e Melhor Restaurante Frances de São Paulo de 2003 e 2004)
 Guia Quatro Rodas (Chef do Ano de 2003 e o restaurante recebe “Três Estrelas”, fazendo parte do seleto grupo de cinco restaurantes três-estrelas no Brasil)
 Em 2004, Laurent passa a ser “Maître Cuisinier de France”, fazendo parte desta organização mundial destinada a abrigar os melhores chefs mundiais e lança seu segundo livro, “Cartas a um Jovem Chef”, dirigido à nova geração de cozinheiros

Suaudeau, Laurent
Chefs do Brasil